Сысольцы (, от  — «река Сысола») — этнографическая группа коми. 

Проживают в верхней и средней части бассейна реки Сысола (к югу от Сыктывкара, Сысольский и Койгородский районы Республики Коми).

Включают верхнесысольский и среднесысольский диалекты коми-зырянского языка и соответствующие этнографические группы коми-зырян. Верхнесысольский диалект имеет большое влияние коми-пермяцкого языка ввиду длительных связей между Верхней Камой и Верхней Сысолой. 

Антропологически присущ европеоидный вятско-камский подтип сублапоноидного типа. 

В хозяйственной деятельности характерно высокая роль занятий земледелием и меньшая — охотой и промыслами.

Ссылки 
 Этнографическая энциклопедия коми. Сысольцы

Коми (народ)